Маньяра:

 Маньяра — область в Танзании.
 Маньяра — озеро в Танзании.
 Лейк-Маньяра — национальный парк и биосферный резерват на озере Маньяра.